Dit artikel geeft een overzicht van de regering onder Georg von Hertling (2 december 1917 - 3 oktober 1918) in het Duitse Keizerrijk onder keizer Wilhelm II.

|-
|Rijkskanselier
| Georg von Hertling
|2-12-1917
|3-10-1918
|-
| Buitenlandse Zaken
| Richard von Kühlmann
|2-12-1917
|9-7-1918
|-
| Buitenlandse Zaken
| Paul von Hintze
|9-7-1918
|3-10-1918
|-
| Binnenlandse Zaken
| Max Wallraf
|2-12-1917
|7-10-1918
|-
| Financiën
| Siegried von Roedern
|2-12-1917
|5-10-1918
|-
| Justitie
| Paul Georg von Krause
|2-12-1917
|5-10-1918
|-
| Marine
| Eduard von Capelle
|2-12-1917
|5-10-1918
|-
| Post
| Otto Rudlin
|2-12-1917
|5-10-1918
|-
| Koloniën
| Wilhelm Solf
|2-12-1917
|5-10-1918
|}

Regering in het Duitse Keizerrijk